HMS Leda je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Leda (1783) 
 HMS Leda (1800) 
 HMS Leda (1809) 
 HMS Leda (1828) 
 HMS Leda (1892) 
 HMS Leda (J93)

Leda